Kolonjola ima više značenja:
 Kolonjola (Luka)
 Kolonjola (Masa-Karara)